de Engelse titel van het boek De Zwitserse familie Robinson

De volgende bewerkingen van dit boek:

Film
 Swiss Family Robinson (1940)
 Swiss Family Robinson (1958)
 Swiss Family Robinson (1960)
 The Swiss Family Robinson (1973/I)
 The Swiss Family Robinson (1973/II)
 The Swiss Family Robinson (1976)

Televisie
 Swiss Family Robinson (serie uit 1974), een Canadese televisieserie uit 1974
 The Swiss Family Robinson (serie uit 1975), een Amerikaanse televisieserie uit 1975